Shallow ist der Familienname von:
 Parvati Shallow (* 1982), US-amerikanische Boxerin

ist der Name von:
 Shallow Bay, Bucht an der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Shallow Lake, einem See in der Region Southland, Neuseeland
 Shallow (Lied), ein Song aus dem Film A Star is Born